Felsted ist der Name folgender Orte:

 Felsted (Dänemark)
 Felsted (Essex), Uttlesford, England